Президенти-Медиси ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония. Составная часть мезорегиона Восток штата Рондония. Входит в экономико-статистический  микрорегион Жи-Парана. Население составляет 22 319 человека на 2010 год. Занимает площадь 1 758,47 км². Плотность населения — 12,69 чел./км².

История 
Город основан 16 июня 1981 года.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 22 557 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 110.083.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 4.348 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,707 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: экваториальный. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Am.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 5 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Рондония